Molinus ist der Familienname von

 Johann Molinus, um 1600 herzoglicher Rat in Wolfenbüttel
 Friedrich Molinus († März 1655), Obristleutnant und herzoglicher Vogt in Hannover

Siehe auch:
 Molinos